Людмила Матве́ева:
 Матвеева, Людмила Григорьевна (род. 1928) — советская и российская детская писательница.
 Матвеева, Людмила Михайловна (род. 1957) — советская и российская легкоатлетка.